Sutherland bezeichnet:

 HMS Sutherland, Name mehrerer Schiffe der Royal Navy
 The Sutherland Brothers, schottisches Folkrock-Duo (Arms of Mary, 1976)
 Sutherland-Konstante, eine physiko-chemische Konstante; siehe Sutherland-Modell
 Algorithmus von Cohen-Sutherland
 Algorithmus von Sutherland-Hodgman
 Earl of Sutherland, erblicher Adelstitel in der Peerage of Scotland
 Clan Sutherland, Name eines schottischen Clans in Sutherland in den nördlichen Highlands
 Sutherland Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Mount Sutherland, Berggipfel auf der Ross-Insel, Antarktis

Orte in Australien:
 Sutherland (New South Wales), Vorort von Sydney
 Sutherland Shire, Stadtbezirk von Sydney

in Kanada:
 Sutherland (Saskatchewan), Ort in Kanada, der 1956 von Saskatoon eingemeindet wurde
 Saskatoon Sutherland, ein Wahlkreis in Kanada

in Südafrika:
 Sutherland (Südafrika), in der Provinz Nordkap

im Vereinigten Königreich:
 Sutherland, traditionelle Grafschaft in Schottland

in den Vereinigten Staaten:
 Sutherland (Iowa)
 Sutherland (Kentucky)
 Sutherland (Missouri)
 Sutherland (Nebraska)
 Sutherland (North Carolina)
 Sutherland (Tennessee)
 Sutherland (Utah)
 Sutherland (Virginia)
 Sutherland (Wisconsin), im Bayfield County
 Sutherland Crossroads (Arkansas)
 Sutherland Springs (Texas)

Sutherland ist ein Familienname, siehe Sutherland (Familienname)

Siehe auch:
 Southerland